Balrog (Tolkien), demonen uit de boeken van J.R.R. Tolkien;
 Balrog (Street Fighter), de bokser uit de Street Fighter-spellen (in Japan "M. Bison" genoemd);
 Vega (Street Fighter), de stierenvechter uit de Street Fighter-spellen (in Japan "Balrog" genoemd);
 Balrog Award, een vroegere prijs voor fantasy-auteurs;
 een monster uit het computerspel MapleStory.